Bikonta è uno dei due sottodomini del dominio Eukaryota (l'altro è Unikonta o Amorphea), Il primo dei due sottodomini è caratterizzato da avere organismi cellulari con due flagelli, l'altro (Unikonta) con uno solo.

Il gruppo comprende inoltre tutti gli eucarioti fotosintetici, comprese le Piante, appartenenti al supergruppo Archaeplastida.

Enzimi 
 Enzimatica

Un altro tratto condiviso dei bikonti è la fusione di due geni in un'unica unità: i geni per timidilato sintasi (TS) e diidrofolato reduttasi (DHFR) codificano un singolproteina con due funzioni.

I geni sono tradotti separatamente in geni caratterizzanti organismi del supergruppo unikonta.

Relazioni 
Alcune ricerche suggeriscono che un unikonta (una cellula eucariotica con un singolo flagello) fosse l'antenato di opisthokonta (Animali, Funghi e forme correlate) e Amoebozoa, e un bikonta era l'antenato di Archaeplastida (Piante e parenti), Excavata, Rhizaria, e Cromatolveolata. Cavalier-Smith ha suggerito che Apusozoa, che sono tipicamente considerati incertae sedis, sono in realtà bikonta.

Le relazioni all'interno dei bikonta non sono ancora chiare.  Cavalier-Smith ha raggruppato l'Excavata e la Rhizaria in Cabozoa e Archaeplastida e Chromalveolata nella Corticata, ma almeno un altro studio ha suggerito che Rhizaria e Chromalveolata formano un clade.

Un'alternativa alla divisione Unikonta-Bikonta è stata suggerita da Derelle et al. nel 2015, dove hanno proposto acronimos Opimoda–Diphoda' rispettivamente, come sostituti dei termini precedenti. Il nome Diphoda è formato dalle lettere di DIscoba e diaPHOretickes (mostrati in maiuscolo).

Una recente proposta di cladogramma (2015, 2016) con radice potrebbe essere:

Corticata corrispondono approssimativamente ai bikonta, mentre Haptophyta, Cryptophyta, Glaucophyta, Rhodophyta, Supergruppo SAR e viridiplantae sono solitamente considerati monofiletici, Archaeplastida possono essere parafiletici e le relazioni reciproche tra questi phyla devono ancora essere completamente risolte.

Recenti ricostruzioni hanno messo Archaeplastida e Hacrobia insieme in un "supergruppo HA" o "SUPERGRUPPO AH", che era un clade gemello del supergruppo SAR all'interno del megagruppo Supergruppo SAR/HA. Tuttavia, questo sembra essere caduto in disgrazia poiché la monofilia dell'hacrobia è stata contestata.

Note

Voci correlate 
 Eukaryota
 Eubikonta

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Tree of Life Eukaryotes